Ост может означать:
 Ост () — восток (сторона света), один из 32 румбов.
 ОСТ (ОХСТ) — общество художников-станковистов, основанное в 1925 году в Москве.
 ОСТ — оригинальный саундтрек (), продаваемый отдельно от того материала, к которому был написан.
 Ост — металлургический комбинат в Айзенхюттенштадте.

 ОСТ — отраслевой стандарт
 ОСТ — Общесоюзный стандарт (с 1925 по 1968 год)
 ОСт — Отдел стандартизации — структурное подразделение предприятия.
 «ОСТ» — российская группа компаний.
 План «Ост» () — план Третьего Рейха против СССР.
 ОСТ — энзим олигосахаридтрансфераза (см. Олигосахарид).
 Ост — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Ост — официальное название на Французском языке города Аосты.

Персоналии 
 Ост, Альфред (1884—1945) — бельгийский художник.
 Ост, Изабелль (род. 1988) — немецкая конькобежка.
 Ост, Якоб ван (англ.) (1600—1671) — фламандский живописец.
 Ост, Якоб ван (младший) (англ.) (1637—1713) — фламандский живописец, сын и ученик предыдущего.

Прочее 
 Зильт-Ост — коммуна в Германии.
 Ост-рубль — оккупационная валюта 1-й Мировой войны.
 Ост-ин-Эдхил — город, придуманный Толкиеном.

См. также 
 Норд-Ост
 Ост-Индия
 OST (латиницей)

Примечания